Иван Балов:
 Балов, Иван Егорович (1927—2012) — председатель колхоза им. Ленина Старожиловского района Рязанской области, Герой Социалистического Труда.
 Балов, Иван Михайлович (1912—1990) — Герой Социалистического Труда.